Carpanea ima više značenja:
 Carpanea, Como
 Carpanea, Verona